The Simpsons Sing the Blues () — дебютный альбом, выпущенный для мультфильма «Симпсоны». Альбом содержит первоначально записанную музыку, не показанную в сериях, за исключением первого куплета трека «Moaning Lisa Blues», который был впервые показан в эпизоде «Стонущая Лиза», который вышел в эфир в США 11 февраля 1990 года. Альбом был выпущен 4 декабря 1990 года и достиг позиции № 3 в чарте Billboard 200.

Дебютным синглом с альбома стал «Do the Bartman», который достиг международного успеха, в том числе достигнув первой позиции в чарте Великобритании 16 февраля 1991 года, продержавшись в чарте в течение двух недель и получив золотой сертификат после продаж более 400.000 копий. Второй сингл «Deep, Deep Trouble» также достиг успеха в Великобритании, достигнув в чарте 7 позиции. Для обоих синглов были выпущены музыкальные видеоклипы в 1991 году.

Различные актёры приняли участие в записи альбома как с синглами, так и с кавер-песнями. В альбоме появилось несколько известных музыкантов, в том числе B. B. King, DJ Jazzy Jeff, Dr.John и Marcy Levy.

Предыстория 
Дэвиду Геффену, основателю Geffen Records, пришла в голову идея записать альбом на основе «Симпсонов», который должен был выйти к рождеству 1990 года. По словам создателя сериала Мэтта Гренинга, «однажды Джеймс Л. Брукс вошёл в офис и сказал: «Симпсоны поют Блюз»... Затем мы провели много времени, решая, что блюз был...». Авторы мультсериала написали юмористические текста для актёров, для записи в стиле блюз и хип-хоп. Альбом записали в сентябре 1990 года. Альбом было трудно выпустить в перерывах между съёмками второго сезона «Симпсонов», премьера которого должна была состояться всего через две недели. Название альбома было написано продюсером Джеймсом Л. Бруксом. «Мы пробовали несколько различных стилей при записи», — рассказал создатель «Симпсонов» Мэтт Гренинг в интервью 1990 года. Альбом содержит эклектичное сочетание старых блюзовых мелодий, таких как «God Bless the Child» Билли Холидея и оригинальных песен, таких как «Deep, Deep Trouble», которые были спродюсированы DJ Jazzy Jeff и написаны Гренингом.

К 28 сентября 1990 года вокальный состав записывался около месяца. Fox заказали около дюжины съёмочных групп для интервью и записи голоса актёров, хотя вместо записи треков актеры в основном делали вид, что поют для камер.

Релиз 
Альбом столкнулся с большой оглаской перед его выпуском, с несколькими деталями, просочившимися наружу. Fox пытались сохранить запись в тайне до тех пор, пока переговоры с исполнителями, такими как Майкл Джексон, не были завершены.

The Simpsons Sing the Blues был выпущен 4 декабря 1990 года и добился успеха, достигнув позиции № 3 в чапие Billboard 200, став наивысшей позицией альбомов Симпсонов. Альбом также достиг успеха в Великобритании, достигнув  позиции № 6 в альбомном чарте и был в конечном итоге сертифицирован золотым. Ведущий сингл с альбома, «Do the Bartman», был выпущен 20 ноября 1990 года. Песня фактически не была выпущена как физический сингл, что, возможно, помогло продажам альбома.

14 декабря 1990 года альбом был сертифицирован платиновым, с продажами более 1 миллиона копий за первую неделю выпуска. В течение нескольких недель запись была сертифицирована дважды платиновой американской ассоциацией звукозаписывающих компаний 13 февраля 1991 года, с продажами более 2 миллионов копий.

Приём 

The New York Times поместили альбом в свой список худших альбомов года в 1990 году. Люди описывали его как «гладкий, суперкоммерческий акт новизны», и казалось, что главной целью продюсера были деньги, а не комедия или драма.

Hatchet негативно сравнил его с альбомом 1997 года Songs in the Key of Springfield, отметив, что последний «на самом деле забавен».

Список треков 

 «Do the Bartman» (автор Брайан Лорен)
 Барт Симпсон
 «School Day» (первоначально написанный и исполненный Чаком Берри)
 Барт Симпсон
 Бастер Пойндекстер 
 «Born Under a Bad Sign» (первоначально исполненная Альбертом Кингом; авторы Букер Ти Джонс и Уильям Белл)
 Гомер Симпсон
 при участии Би Би Кинга (гитара)
 «Moanin’ Lisa Blues» (автор Джон Бойлан, Эл Джин, Майк Рейсс, Джай Виндинг)
 Лиза Симпсон
 Гомер Симпсон (произносит «Lisa, KEEP IT DOWN»)!
 при участии Джо Уолш (слайд-гитара), Джон Себастьян (гармоника)
 «Deep, Deep Trouble» (Мэтт Грейнинг, DJ Jazzy Jeff & The Fresh Prince)
 Барт Симпсон
 Гомер Симпсон
 при участии DJ Jazzy Jeff (scratches) Роуз Батлер & Марселла Детройт (бэк-вокал: «nothing but trouble; deep, deep trouble»)
 «God Bless the Child» (первоначально исполненная Билли Холидеем; авторы Билли Холидей и Артур Херцог-младший)
 Лиза Симпсон
 при участии Мерфи Кровавые Дёсны
 «I Love to See You Smile» (первоначально Рэнди Ньюман)
 Гомер Симпсон
 Мардж Симпсон
 при участии Доктора Джона (пианино)
 «Springfield Soul Stew» (на основе «Memphis Soul Stew» Кинга Кертиса)
 Мардж Симпсон
 «Look at All Those Idiots» (Джефф Мартин, Сэм Саймон, Джай Виндинг)
 Монтгомери Бёрнс (на альбоме указан как Ч. Монтгомери Бёрнс)
 Смитерс
 «Sibling Rivalry» (Джон Бойлан, Джеймс Л. Брукс, Джай Виндинг)
 Барт Симпсон
 Лиза Симпсон

Синглы

Дискография

Чарты

Сертификации

Примечания

Ссылки 
 The Simpsons Discography (SNPP), по состоянию на 19 марта 2007 года.

Дебютные альбомы 1990 года
Альбомы Geffen Records
Альбомы «Симпсонов»
Альбомы, спродюсированные Джоном Бойланом
Блюзовые альбомы
Альбомы, спродюсированные Майклом Джексоном